Arie de Graaf (atleet), een Nederlands paralympisch atleet
 Arie de Graaf (PvdA), voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA
 Aad de Graaf, Nederlands wielrenner, officiële naam Arie de Graaf''